Минетта (Minette):
 Минетта — французское женское имя, уменьшительное от Guillemette (Вильгельмина)
  Минетта (1767—1789) — гаитянская актриса и певица
 Минетта — прозвище младшей дочери английского короля Карла I Генриетты Стюарт
 Минетта — жильная горная порода, а также оолитовая разновидность бурого железняка, добываемая в Лотарингии и Люксембурге
 Минетта-регион (Minette-Region) — регион в государстве Люксембург
 Минетта — небольшая река (длина 25 км) во Франции, в департаменте Иль и Вилен
 Минетта (Aqueduc de la Minette) — аквекдук во французском городе Рен, построенный в 1882 году